2 miejscowości w Polsce:
 Powalice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko
 Powalice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze